OEC est un sigle, qui signifie :
 Obligation d'épargne du Canada, (voir Banque du Canada)
 Ordre des experts comptables
 Oxygen evolving complex

OEC est un code, qui signifie :
 aéroport d'Ocussi (Indonésie), selon le code AITA des aéroports

Code